Сергей Сергеевич Верховской (, Кострома — , , штат Нью-Йорк) —  и  русского зарубежья (главный труд — «Бог и человек»;  сборника «Православие в жизни», 1953). Активный член и один из руководителей Русского студенческого христианского движения.

Биография 
Родился  года в семье потомственных дворян Костромской губернии, отец — инженер путей сообщения.

В 1920 году семья Верховских эвакуировалась в Константинополь с армией генерала Врангеля, в 1921 году переехала в Чехословакию.

Среднее образование он получил в Праге, затем учился в Братиславском университете и Парижском университете.

В 1931 году женился на Ольге Четвериковой, дочери протоиерея Сергия Четверикова.

В 1932—1936 годы учился в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, там же защитил диссертацию.

В 1937—1941 годах являлся секретарём Русского студенческого христианского движения (РСХД).

В 1944—1952 годах преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте нравственное богословие, историю философии. Одновременно в 1945—1952 годах был председателем братства Христа Спасителя в Париже. Член епархиального совета Русского экзархата Константинопольского патриархата от мирян.

В 1952 году по приглашению Свято-Владимирской духовной семинарии (штат Нью-Йорк) переехал в США, занимал должность профессора догматического, нравственного и сравнительного богословия. В 1955 году назначен проректором семинарии.

В качестве консультанта принимал участие во 2-й ассамблее ВСЦ в Эванстоне (штат Иллинойс, 1954).

В 1956/57 учебном году был приглашён для чтения лекций в Экуменический институт Боссэ. Состоял членом Комиссии по вопросам экклезиологии при Национальном совете церквей (США).

В 1960 году получил степень доктора богословия Свято-Сергиевского богословского института.

В 1968 году Православной церковью в Америке делегирован на 4-ю ассамблею ВСЦ в Уппсале (Швеция).

В 1981 году вышел на пенсию. Скончался 4 августа 1986 года в Lawrence Hospital в Бронквилле, штат Нью-Йорк, в возрасте 79 лет. У него остались сестра, три дочери и девятеро внуков и внучек.

Богословские взгляды 
Представитель неопатристического синтеза; главный упор делал на Св. Писании, понимаемом в святоотеческом контексте. Отвергал софиологию протоиерея Сергия Булгакова и священники Павла Флоренского. Признавая многие достижения в исторических, лингвистических, литературних и археологических исследованиях для изучения Священного Писания, выступал с резкой критикой современной ему библеистики, особенно интерпретаций Библии, осуществлённых без учёта контекста литургической и аскетической жизни православной Церкви.

Как православный богослов, я не могу иметь иного желания, как быть верным учению Церкви. Если мои мысли в чём-либо ошибочны, я первый буду приветствовать здравую критику… Я остановился преимущественно на чисто духовной, нравственной и интеллектуальной стороне нашего пути к Богу, потому что о ней обычно говорят меньше, чем о других возможных путях богообщения… Вопрос о богопознании может показаться слишком трудным и специальным. Но можно только сожалеть, что современный человек считает часто лишним знать что-либо о Боге и понять, почему вера в Бога разумна и необходима.

Библиография 
 Об имени Божием  // Православная мысль, Париж. — 1948. — № 6.
 Бог и человек. Учение о Боге и богопознании в свете православия . — Нью Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — 415, [1] c.
 2-е изд. — : Православ. Свято-Тихон. гуманит. ун-т, 2004. — 460, [2] с.: ил. — ISBN 5-7429-0050-3. — 5000 экз.

Примечания

Источник 
 

Умершие в Бронксвилле
Духовные писатели
Христианские философы
Философы Франции
Философы США
Богословы Франции
Богословы США
Выпускники Университета Коменского
Выпускники Парижского университета
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Преподаватели Свято-Сергиевского православного богословского института
Доктора богословия